bodemkunde
 studie van kinderen met ingewikkelde leer-, gedrags- of emotionele problemen, zie Pedologisch instituut